Натуральне число 345
 345 рік до нашої ери
 345 рік нашої ери